Apinae é um clado evolutivo definido como subfamília da família apidae que abrange 21 tribos de abelhas. As tribos abrangidas pela subfamília Apinae são as seguintes:

Abelhas
Apídeos
Entomologia